ESIB kan syfta på

 ESIB – tidigare namn European Student Information Bureau på en paraplyorganisation som organiserar nationella studentorganisationer, se European Students' Union
 ESIB –  ICAO för Lidköping-Såtenäs flygplats